Сонер Чагаптай () — американский политолог турецкого происхождения, проживающий в США. Директор программы турецких исследований в Вашингтонском институте ближневосточной политики. По образованию историк и эксперт по американо-турецким отношениям, турецкой политике и турецкому национализму.

Образование 
Чагаптай получил докторскую степень исторических наук в Йельском университете в 2003 году. Написал докторскую диссертацию на тему турецкого национализма. Помимо английского и турецкого, языки на которых он проводит исследования включают французский, немецкий, испанский, боснийский, иврит, азербайджанский и старо-турецкий.

Карьера 
Чагаптай — стипендиат программы имени семьи Бейер (Beyer) и директор программы турецких исследований в Вашингтонском институте ближневосточной политики.

Преподавал курсы по Ближнему Востоку, Средиземноморью и Восточной Европе в Принстоне и в Йеле. Его весенний курс 2003 года по истории современной Турции был первым в Йеле за последние три десятилетия.
С 2006 по 2007 годы был профессором имени Эртегун (Ertegun) кафедры ближневосточных исследований в Принстоне.

Периодически преподавал в школе дипломатической службы имени Эдмунда А. Уолша в университете Джорджтаун.
Работал также по контракту в качестве председателя программы высших турецких региональных исследований при Институте дипломатической службы госдепартамента США.

Награды 
Среди его наград: стипендии Смита-Ричардсона (Smith Richardson), Меллона (Mellon), Риса (Rice) и Леилан (Leylan), а также должность профессора имени Эртегун (Ertegun) в Принстоне.

В 2012 году был награждён титулом «молодой лидер общества» Американско-Турецкого Общества.

В прессе 
Чагаптай много писал о турецко-американских отношениях; внутренней турецкой политике; турецком национализме; подъёме Турции как экономической державы и политике Анкары на Ближнем Востоке, печатался в научных журналах и крупных международных печатных СМИ. К ним относятся The Wall Street Journal, The New York Times, The Washington Times, International Herald Tribune, Jane’s Defence Weekly и Habertürk. Чагаптай постоянный обозреватель в Hurriyet Daily News, старейшей и наиболее влиятельной газете Турции на английском языке, а также пишет для блога CNN Global Public Square. Он регулярно выступает с комментариями на Fox News, CNN, NPR, Аль-Джазира, BBC и CNN-Turk.

Книги 
 Islam, Secularism, and Nationalism in Modern Turkey: Who Is a Turk? Review, January 2006.
 The Rise of Turkey: The Twenty-First Century’s First Muslim Power, February 2014.
 The New Sultan, July 2017.

Статьи 
 Статьи.

Видео 
 Видео.

Примечания

Ссылки 
 Soner Cagaptay’s personal website
 Soner Cagaptay’s blog
 Soner Cagaptay on Twitter
 Turkish Research Program

Выпускники Йельского университета
Преподаватели Джорджтаунского университета